

Cinema 
 Wildside – casa di produzione cinematografica italiana

Musica 
 Wildside – gruppo musicale heavy metal statunitense
 Wildside – album dei Loverboy del 1987
 Wildside – album dei Wildside del 1995

Televisione 
 Wildside – serie televisiva statunitense trasmessa nel 1985.
 Wildside – serie televisiva australiana trasmessa dal 1997 al 1999.

Pagine correlate 
 Wild Side